Prince of Darkness — збірка пісень Оззі Осборна, яка була випущена 22 березня 2005 року.

Композиції 
 I Don't Know - 5:02
 Mr. Crowley - 4:56
 Crazy Train - 4:49
 Goodbye to Romance - 5:24
 Suicide Solution - 7:58
 Over the Mountain - 4:32
 Flying High Again - 4:26
 You Can't Kill Rock and Roll - 6:43
 Diary of a Madman - 6:13
 Bark at the Moon - 4:23
 Spiders - 4:28
 Rock 'n' Roll Rebel - 5:22
 You're No Different - 5:49
 The Ultimate Sin - 4:43
 Never Know Why - 4:43
 Thank God for the Bomb - 4:00
 Crazy Babies - 4:15
 Breakin' All the Rules - 5:12
 I Don't Want to Change the World - 3:56
 Mama, I'm Coming Home - 4:08
 Desire - 5:01
 No More Tears - 7:23
 Won't Be Coming Home - 4:59
 Perry Mason - 5:56
 See You on the Other Side - 6:34
 Walk on Water - 4:41
 Gets Me Through - 4:28
 Bang Bang (You're Dead) - 4:33
 Dreamer - 4:45
 Iron Man - 5:26
 N.I.B. - 5:58
 Purple Haze - 4:22
 Pictures of Matchstick Men - 6:02
 Shake Your Head (Let's Go to Bed) - 3:55
 Born to Be Wild - 3:29
 Nowhere to Run (Vapor Trail) - 4:44
 Psycho Man - 5:18
 For Heaven's Sake 2000 - 4:57
 I Ain't No Nice Guy - 4:15
 Therapy - 3:25
 Stayin' Alive - 4:39
 Dog, the Bounty Hunter - 0:53
 21st Century Schizoid Man - 3:52
 Mississippi Queen - 4:09
 All the Young Dudes - 4:36
 In My Life - 3:29
 Fire - 4:09
 For What It's Worth - 3:20
 Sympathy for the Devil - 7:12
 Working Class Hero - 3:24
 Good Times - 3:46
 Changes - 4:06

Джерела 
 Prince of Darkness  allmusic
 Prince of Darkness last.fm

Альбоми Ozzy Osbourne
Альбоми Epic Records